Europamesterskaberne i badminton 2016 var det 25. EM i badminton, og mesterskabet blev afviklet i arenaen Vendéspace i La Roche-sur-Yon, Frankrig i perioden 26. april - 1. maj 2016. Frankrig var EM-værtsland for første gang. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Viktor Axelsen, som i finalen besejrede den forsvarende mester Jan Ø. Jørgensen med 21−11, 21−16, og som dermed vandt sin første individuelle EM-titel på seniorniveau. Bronzemedaljerne gik til englænderen Rajiv Ouseph og tyskeren Marc Zwiebler.

Damesingletitlen gik til den forsvarende verdens- og europamester, Carolina Marín fra Spanien, som i finalen vandt over Skotlands Kirsty Gilmour med 21−12, 21−18, og som dermed vandt EM-titlen i damesingle for anden gang i træk. Bronzemedaljerne blev vundet af danskerne Line Kjærsfeldt og Anna Thea Madsen.

I herredoubleturneringen sejrede Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding i den rent danske finale over Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen med 14−21, 21−18, 21−13. Dermed skiftede danskerne sølvmedaljerne fra det foregående EM ud med deres første individuelle EM-guldmedaljer. I semifinalen havde Astrup og Skaarup Rasmussen besejret de forsvarende europa- og All England-mestre Vladimir Ivanov og Ivan Sozonov fra Rusland i en kamp, hvor russerne måtte opgive ved stillingen 16−17 i tredje sæt, fordi Ivan Sozonovs akillessene sprang. Det var formentlig en ringe trøst for det russiske par, at de ligesom Marcus Ellis og Chris Langridge fra England kunne rejse hjem med bronzemedaljer.

Damedoublemesterskabet blev for tredje gang i træk vundet af Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, som i finalen besejrede Eefje Muskens og Selena Piek fra Holland med 21−18, 21−17. Kamilla Rytter Juhl havde tidligere også vundet en titel med Lena Frier Kristiansen, så det var hendes fjerde EM-titel i damedouble i alt. Begge spillere havde tidligere tillige vundet to EM i badminton-titler i mixed double, så for Kamilla Rytter Juhl var denne titel karrierens sjette individuelle EM-titel, mens Christinna Pedersen fik hængt en individuel EM-guldmedalje om halsen for femte gang. Bronzemedaljene blev delt mellem Samantha Barning og Iris Tabeling fra Holland samt Maiken Fruergaard og Sara Thygesen fra Danmark.

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Christinna Pedersen og Joachim Fischer Nielsen, der satte sig på titlen for anden gang i træk ved at vinde over landsmændene Niclas Nøhr og Sara Thygesen i finalen med 19−21, 21−13, 21−17. Bronzemedaljerne i denne række gik til Mathias Christiansen og Lena Grebak fra Danmark samt Jacco Arends og Selena Piek fra Holland.

Medaljevindere

Medaljevindere fordelt på rækker

Medaljestatistik

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 

 EM i badminton 2016   
 Tournamentsoftware.com - 2016 European Championships

Noter 

Badminton i 2016
2016
Badminton i Frankrig